Prusové či Prajzové mohou být:

 Prusové – původní baltští obyvatelé Pruska
 Prusové, obecně také Prajzové – novodobí němečtí obyvatelé Pruska
 Prajzové, spisovně také Prusové – obyvatelé Hlučínska, tj. dříve pruské části Slezska

Související články 
 Prusy

Externí odkazy